{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (64501) - || 2001 VZ65 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (64502) - || 2001 VQ66 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (64503) - || 2001 VJ70 ||11 november 2001 || LINEAR
|-
| (64504) - || 2001 VO70 ||11 november 2001 || LINEAR
|-
| (64505) - || 2001 VP75 ||15 november 2001 || Spacewatch
|-
| (64506) - || 2001 VJ76 ||12 november 2001 || R. A. Tucker
|-
| (64507) - || 2001 VH77 ||9 november 2001 || NEAT
|-
| (64508) - || 2001 VR79 ||9 november 2001 || NEAT
|-
| (64509) - || 2001 VL81 ||13 november 2001 || NEAT
|-
| (64510) - || 2001 VR81 ||15 november 2001 || NEAT
|-
| (64511) - || 2001 VT83 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (64512) - || 2001 VD85 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (64513) - || 2001 VL85 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (64514) - || 2001 VT88 ||12 november 2001 || LONEOS
|-
| (64515) - || 2001 VE93 ||15 november 2001 || LINEAR
|-
| (64516) - || 2001 VD94 ||15 november 2001 || LINEAR
|-
| (64517) - || 2001 VH94 ||15 november 2001 || LINEAR
|-
| (64518) - || 2001 VK94 ||15 november 2001 || LINEAR
|-
| (64519) - || 2001 VQ96 ||15 november 2001 || LINEAR
|-
| (64520) - || 2001 VF98 ||15 november 2001 || LINEAR
|-
| (64521) - || 2001 VG98 ||15 november 2001 || LINEAR
|-
| (64522) - || 2001 VJ98 ||15 november 2001 || LINEAR
|-
| (64523) - || 2001 VA99 ||15 november 2001 || LINEAR
|-
| (64524) - || 2001 VB100 ||15 november 2001 || LINEAR
|-
| (64525) - || 2001 VU101 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (64526) - || 2001 VE104 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (64527) - || 2001 VF105 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (64528) - || 2001 VZ105 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (64529) - || 2001 VV107 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (64530) - || 2001 VF110 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (64531) - || 2001 VE111 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (64532) - || 2001 VB114 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (64533) - || 2001 VR116 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (64534) - || 2001 VE117 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (64535) - || 2001 VF117 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (64536) - || 2001 VV117 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (64537) - || 2001 VZ117 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (64538) - || 2001 VF118 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (64539) - || 2001 VJ118 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (64540) - || 2001 VR118 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (64541) - || 2001 VZ118 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (64542) - || 2001 VB120 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (64543) - || 2001 VK120 ||12 november 2001 || LINEAR
|-
| (64544) - || 2001 VD121 ||15 november 2001 || LINEAR
|-
| (64545) - || 2001 VB122 ||13 november 2001 || NEAT
|-
| (64546) - || 2001 VJ122 ||13 november 2001 || NEAT
|-
| (64547) Saku || 2001 WF || 16 november 2001 || BATTeRS
|-
| (64548) - || 2001 WK1 ||17 november 2001 || Spacewatch
|-
| (64549) - || 2001 WO1 ||18 november 2001 || BATTeRS
|-
| (64550) - || 2001 WJ7 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64551) - || 2001 WO9 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64552) - || 2001 WE15 ||17 november 2001 || LONEOS
|-
| 64553 Segorbe || 2001 WR15 ||24 november 2001 || R. Ferrando
|-
| (64554) - || 2001 WG17 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64555) - || 2001 WA22 ||18 november 2001 || LINEAR
|-
| (64556) - || 2001 WB22 ||18 november 2001 || LINEAR
|-
| (64557) - || 2001 WU25 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64558) - || 2001 WH27 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64559) - || 2001 WU28 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64560) - || 2001 WB30 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64561) - || 2001 WT31 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64562) - || 2001 WX32 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64563) - || 2001 WL35 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64564) - || 2001 WN35 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64565) - || 2001 WA36 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64566) - || 2001 WD36 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64567) - || 2001 WB37 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64568) - || 2001 WK38 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64569) - || 2001 WO38 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64570) - || 2001 WS38 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64571) - || 2001 WT38 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64572) - || 2001 WA39 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64573) - || 2001 WC40 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64574) - || 2001 WD40 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64575) - || 2001 WM40 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64576) - || 2001 WG41 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64577) - || 2001 WQ41 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64578) - || 2001 WR44 ||18 november 2001 || LINEAR
|-
| (64579) - || 2001 WG47 ||16 november 2001 || NEAT
|-
| (64580) - || 2001 WN50 ||17 november 2001 || LINEAR
|-
| (64581) - || 2001 WN64 ||19 november 2001 || LINEAR
|-
| (64582) - || 2001 WJ67 ||20 november 2001 || LINEAR
|-
| (64583) - || 2001 WS84 ||20 november 2001 || LINEAR
|-
| (64584) - || 2001 WW88 ||19 november 2001 || LINEAR
|-
| (64585) - || 2001 WW91 ||21 november 2001 || LINEAR
|-
| (64586) - || 2001 WJ94 ||20 november 2001 || LINEAR
|-
| (64587) - || 2001 XA || 1 december 2001 || J. Nomen
|-
| (64588) - || 2001 XX3 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64589) - || 2001 XN7 ||7 december 2001 || LINEAR
|-
| (64590) - || 2001 XR7 ||8 december 2001 || LINEAR
|-
| (64591) - || 2001 XW7 ||8 december 2001 || LINEAR
|-
| (64592) - || 2001 XG8 ||8 december 2001 || LINEAR
|-
| (64593) - || 2001 XN8 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64594) - || 2001 XO8 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64595) - || 2001 XO14 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64596) - || 2001 XC16 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64597) - || 2001 XF17 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64598) - || 2001 XN17 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64599) - || 2001 XD19 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64600) - || 2001 XM20 ||9 december 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten